Борис Александрович Дехтерёв (1908—1993) — советский график, художник-иллюстратор. Народный художник РСФСР (1966). Лауреат Сталинской премии второй степени (1947).

Биография 
Родился а в Калуге.

В 1925—1926 годах учился в студии Д. Н. Кардовского, в 1926—1930 годах на живописном факультете ВХУТЕИНа.

Работал в издательстве «Детская литература» (на протяжении 32 лет с 1945 года) главным художником. В 1935—1937 годах — ассистент профессора А. И. Кравченко в ГМИИ имени А. С. Пушкина, с 1948 года заведующий кафедрой графики в МГАХИ имени В. И. Сурикова, профессор (1949). «Школа Дехтерёва» определила развитие книжной графики страны.

Член-корреспондент АХ СССР (1975).

Работал преимущественно в технике карандашного рисунка и акварели.

Умер 30 октября 1993 года. Похоронен на Переделкинском кладбище.

Творчество 
Б. А. Дехтерёв был одним из первых графиков, обратившихся к иллюстрированию книг о современной жизни. Он иллюстрировал и оформлял книги М. Горького, И. С. Тургенева, М. Ю. Лермонтова, А. П. Гайдара, Шекспира, Апулея, сказки А. С. Пушкина («Сказка о царе Салтане», «Сказка о Рыбаке и Рыбке», 1951), Ш. Перро («Кот в сапогах») и др., сказки «Мальчик-с-пальчик», «Дюймовочка», «Золушка», «Красная Шапочка» (1949), «Синяя птица» М. Метерлинка, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Цемент» Ф. В. Гладкова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского. Создал также серию рисунков на темы истории КПСС и рисунки к книгам, посвящённым жизни советских вождей: «Встречи с товарищем Сталиным» Г. Ф. Байдукова (1938), «Детские и школьные годы Ильича» А. И. Ульяновой, «Шалаш» А. Т. Кононова и др.

Из последних книг, иллюстрированных Б. А. Дехтерёвым:

 Петрарка Ф. Избранная лирика (Детская литература, 1970)
 Волшебная флейта. Сказка по мотивам поэмы Кристофера Виланда. Пересказ с немецкого Н. Дехтерева (Детская литература, 1978). 
 Роман о Тристане и Изольде в переводе на современный французский язык Ж. Бедье (Детская литература, 1985)
 Сказки русских писателей (Детская литература, 1991)

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).
 Народный художник РСФСР (1966).
 Сталинская премия второй степени (1947) — за иллюстрации к повести М. Горького «Детство».
 Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1972) — за иллюстрации и оформление книг «Детство» М. Горького и «Записки охотника» И. С. Тургенева.
 Орден Трудового Красного Знамени (31 мая 1978) — за заслуги в развитии советского изобразительного искусства и в связи с семидесятилетием.
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Литература 
 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Примечания

Ссылки 
 Сказки А. С. Пушкина с иллюстрациями Б. Дехтерева, Москва, Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР, 1953 г. на сайте www.web-yan.com
 Статья Дехтерёва «Что такое книжная иллюстрация»
 Художники-иллюстраторы детских книг
 Выставка Б. А. Дехтерёва, Москва, лето 2010

Ученики Дмитрия Кардовского
Графики СССР
Графики России
Художники-иллюстраторы СССР
Иллюстраторы детской книги
Художники журнала «Мурзилка»
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Члены Союза художников СССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Похороненные на Переделкинском кладбище